Cosimo Gallotta – pallavolista italiano
 Luigi Gallotta – fotografo italiano